Pedro Miguel de Almeida Lopes Pereira (Lisboa, 22 de janeiro de 1998) é um futebolista português que atualmente joga no , emprestado pelo Benfica. Joga na posição de Defesa Direito e também na de Médio Direito.

Títulos 
 Benfica
 Supertaça Cândido de Oliveira: 2017
 Campeonato de Portugal de 2016–17

Ligações externas 
 Perfil no Zerozero
 em Abola

Naturais de Vendas Novas
Futebolistas de Portugal
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Bristol City F.C.
Futebolistas do Football Club Crotone